Snopek ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Snopek (1651–1709), böhmischer Zisterzienser und Abt des Klosters Sedletz
 Jan Snopek (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler